Port lotniczy Sint Denijs-Westrem – port lotniczy w Gandawie, w Belgii. Obsługuje połączenia krajowe.

Bibliografia 
 

Sint Denijs-Westrem